Muhiddin ist der Name folgender Personen:
 Muhiddin Mesut Şah, (–1204), Fürst der Rum-Seldschuken
 Muhiddin Ibn Arabi (1165–1240), arabischer Dichter und Denker

Muhiddin ist der Familienname folgender Personen:
 Kadri Muhiddin (* 1956), britischer Unternehmer
 Nezihe Muhiddin (1889–1958), osmanische und türkische Frauenrechtsaktivistin, Journalistin, Autorin und Politikerin
 Twahir Muhiddin, kenianischer Fußballspieler und Trainer 

Siehe auch:
 Muhittin